James Smith peut désigner :
 James Smith (1645-1711), évêque anglais ;
 James Smith (1719-1806), homme politique américain ;
 James Edward Smith (1759-1828), botaniste britannique ;
 James Smith (1789-1850), inventeur écossais ;
 James Leonard Brierley Smith (1897-1968), ichtyologiste sud-africain ;
 James Stewart Smith (1900-1987), administrateur colonial britannique ;
 James Smith (1909-1982), skipper américain ;
 James Smith (né en 1953), boxeur américain ;
 James Todd Smith (né en 1968), acteur américain;